Un vide-grenier est un rassemblement populaire au cours duquel des particuliers vendent des objets dont ils n'ont plus l'usage.

Œuvres 
 
 Le Vide-Grenier (Garage Sale), premier épisode de la saison 2 de That '70s Show diffusé en 1999 ;
 Le Vide-grenier, un artbook de Mazan publié en 2004 ;
 Vide-grenier, douzième épisode de la saison 11 de PJ diffusé en 2007 ;
 Vide-grenier (Garage Sale), dix-neuvième épisode de la saison 7 de The Office diffusé en 2011 ;
 Vide-grenier (Yard Sale), sixième épisode de la saison 4 de Modern Family diffusé en 2012.